Pinta o esparrall, peix
 La Pinta, nau
 Illa Pinta
 Pinta (unitat de volum)
 Pinta (estri)
 Pinta (software), programa de dibuix per a imatges rasteritzades